Offline – piąty album studyjny niemieckiej, rockowej grupy muzycznej Guano Apes wydany w 2014 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Sandra Nasić – śpiew
 Henning Rümenapp – gitara
 Stefan Ude – gitara basowa
 Dennis Poschwatta – perkusja
 Philipp Hoppen - producent
 Kurt Ebelhäuser - producent

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Guano Apes
Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Columbia Records